Микаэль Левинас, также Лёвинас (, 18 апреля 1949, Париж) — французский ,  и , сын Эммануэля Левинаса.

Биография 
Закончил Парижскую консерваторию, где его педагогами были Оливье Мессиан и Ивонна Лорио. Стажировался в Группе музыкальных исследований, экспериментировавшей с электроакустикой, занимался на курсах в Дармштадте у Ксенакиса, Штокхаузена, Лигети. В 1974 стал одним из основателей музыкального ансамбля Маршрут (Тристан Мюрай, Жерар Гризе и др.), которому покровительствовал Мессиан и члены которого разрабатывали принципы спектральной музыки.

Избранные сочинения 
 Arsis et Thésis, для флейты бас (1971)
 Клов и Хамм/ Clov et Hamm, для тромбона, тубы, ударных и магнитофона, по Беккету (1973)
 Appels, для 11 исполнителей (1974)
 Froissements d’ailes, для поперечной флейты (1975)
 Ouverture pour une fête étrange, для двух оркестров и электроакустики (1979)
 Concerto pour piano espace, № 2 (1980)
 Les rires de Gilles, для 5 исполнителей и магнитофона (1981)
 Беседа птиц/ La conférence des oiseaux, музыкальный спектакль по поэме Аттара (1985)
 Треснувший колокол/ La cloche fêlée, для оркестра и магнитофона, по стихотворению Бодлера (1988)
 Voûtes, для 6 ударных (1988)
 Préfixes, для 17 исполнителей и электроакустики (1991)
 Rebonds, для секстета и электроакустики (1993)
 Go-gol, опера в двух актах по рассказам Гоголя (1996)
 Негры/ Les nègres, опера в трех актах по произведениям Жене (2003)
 Превращение/ La Métamorphose, опера по новелле Кафки (2011)

Исполнительская деятельность 
Глубокий пианист, исполнял сочинения Баха, Моцарта, Бетховена, Шумана, Шуберта, Брамса, Форе, Скрябина, Дебюсси, Мессиана, Лигети, Штокхаузена, Булеза и др.

Педагогическая деятельность 
С 1992 преподаёт музыкальный анализ в Парижской консерватории.

Признание 
Член Академии изящных искусств (2009).

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 На сайте IRCAM,

Ученики Оливье Мессиана
Оперные композиторы Франции
Стипендиаты французской академии в Риме
Музыкальные педагоги Франции